The Tipton Hotel, het hotel waar de Amerikaanse comedyserie The Suite Life of Zack & Cody zich afspeelt
 Tipton (West Midlands), plaats in het Engelse graafschap West Midlands
Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Tipton (Californië)
 Tipton (Indiana)
 Tipton (Iowa)
 Tipton (Kansas)
 Tipton (Missouri)
 Tipton (Oklahoma)
 Tipton (Pennsylvania)